Паме́ла Ме́йсон (; ) — английская (и американская) актриса театра, кино и телевидения, также имела некоторую известность как сценаристка, писательница и ведущая ток-шоу. Первая жена известного актёра Джеймса Мейсона. В 1939—1956 годах в титрах нередко указывалась как Памела Келлино ().

Биография 

Памела Хелен Острер (настоящее имя актрисы) родилась 10 марта 1916 года в городке  (графство Эссекс, Англия), по другим данным — в городе Саутенд-он-Си. Отец — Исидор Острер (1889—1975), весьма состоятельный банкир, финансист, поэт, владелец газеты и киностудии, с 1920-х годов — президент киностудии . Мать звали Хелен. Образования девочка практически не получила, так как бросила школу в девять лет, заявив позднее, что «образование только запутывает ум».

Впервые на экране девушка появилась в 1934 году, когда ей было 18 лет, в дорогом фильме «Еврей Зюсс» (производитель — киностудия , принадлежавшая её отцу). Второй и третий её фильмы вышли в 1939 году, а более-менее регулярно сниматься она начала с 1945 года. Кинокарьера Мейсон продолжалась (с заметными перерывами) до 1985 года. В 1939, 1947, 1952 и 1954 годах она выступила сценаристкой четырёх кинофильмов, а в 1958 году — сценаристкой одного эпизода телесериала «Театр „У камина“».

В 1946 году Мейсон с мужем (и их двенадцатью кошками) переехали из Лондона в Голливуд. Они поселились в особняке, которым раньше владел кинозвезда Бастер Китон, где Памела стала известной устроительницей вечеринок. В 1962 году Памела подала на развод, заявив, что муж изменил ей. Как позднее рассказывал сын Памелы, , и другие источники говорили об этом, у самой актрисы было множество романов на стороне, но благодаря мастерству адвоката Марвина Митчелсона она выиграла денежное возмещение в размере не менее 1 миллиона долларов (8,862 миллиона долларов в ценах 2022 года), когда брак был окончательно расторгнут в 1964 году; таблоиды дали этому событию заголовок «Первый американский развод на миллион долларов». После развода Мейсон продолжила жить в этом особняке в Беверли-Хиллз до самой своей смерти, деля его «со множеством кошек свободного выгула».

Памела Мейсон скончалась 29 июня 1996 года в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) от сердечной недостаточности в возрасте 80 лет. Похоронена на Вествудском кладбище.

Писательница 
Мейсон имела некоторую известность как писательница. В частности, её книга Del Palma (1948) была охарактеризована Kirkus Reviews как «трэш» (мусор); однако эта повесть стала основой кинофильма «» (1952), в котором Мейсон сыграла заметную роль, а также стала его сценаристкой.
Другие книги Памелы Мейсон: The Cats in Our Lives (1949), Ignoramus, Ignoramus (1950), Marriage Is the First Step Toward Divorce (1968), The Female Pleasure Hunt (1972).

Личная жизнь 
Памела была замужем дважды:
  (1912—1956), режиссёр и оператор. Брак заключён 8 сентября 1934 года, в 1940 году последовал развод. Детей у пары не было. На момент свадьбы невесте было 18 лет, жениху 22 года.
 Джеймс Мейсон (1909—1984), известный актёр, сценарист и продюсер. Брак заключён 22 февраля 1941 года, 31 августа 1964 года последовал громкий развод. От брака остались сын и дочь.

Известные родственники
 Дочь —  (1948—2004), стала ребёнком-актрисой.
 Сын —  (род. 1955), стал актёром, продюсером, а также на протяжении двух месяцев в 1981 году был Руководителем протокола в администрации Рональда Рейгана.
 Невестка (жена сына) — Белинда Карлайл (род. 1958), певица.
 Дядя (брат отца) — Морис Острер (1896—1975), продакшен-менеджер кинематографа и продюсер.
 Свёкор (отец первого мужа) —  (ок. 1874 — 1957), музыкант, акробат, кинорежиссёр, сценарист и киноактёр.

Избранная фильмография

Актриса: широкий экран 
В титрах указана
 1934 — Еврей Зюсс / Jew Süss — Наоми
 1945 —  / They Were Sisters — Маргарет
 1947 —  / The Upturned Glass — Кейт Говард
 1951 —  / Pandora and the Flying Dutchman — Дженни
 1952 —  / Lady Possessed — Сибил
 1960 —  / College Confidential — Эдна Блейк
 1960 —  / Sex Kittens Go to College — доктор Миртл Картер
 1961 —  / Five Minutes to Live — Эллен Харкорт
 1966 — Флот против ночных чудовищ / The Navy vs. the Night Monsters — Мэри, учёная

В титрах не указана
 1949 — Пленница / Caught — миссис Фуллер
 1965 — Кулик / The Sandpiper — Элли
 1968 —  / Wild in the Streets — в роли самой себя

Актриса: телевидение 
 1953 —  / Omnibus — Жозефина Богарне (в эпизоде Mr. Lincoln: Part 5 — Napoleon's Love Letters)
 1954 —  / Schlitz Playhouse of Stars — Жозефина Богарне (в эпизоде Her Kind of Honor)
 1957 —  / General Electric Theater — Айрис Себастиан (в эпизоде The Questioning Note)
 1957—1958 —  / Playhouse 90 — разные роли (в 3 эпизодах)
 1970 —  / Love, American Style — разные роли (в 2 эпизодах)
 1973 —  / The New Dick Van Dyke Show — колумнистка (в эпизоде She Kisses Like a Dead Mackerel)
 1977 — Чудо-женщина / Wonder Woman — Карла Бёрджесс (в эпизоде )

Актриса: в роли самой себя 
 1951 — Шоу Эда Салливана / Toast of the Town — в выпуске #5.11
 1952 —  / Four Star Revue — в выпуске #2.32
 1956 —  / The Steve Allen Show — в выпуске от 29 июля
 1958—1962 —  / Tonight Starring Jack Paar — в 4 выпусках
 1959 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — в выпуске Panel Discussion Show
 1959 —  / Person to Person — в 2 выпусках
 1960 —  / You Bet Your Life — в выпуске #10.22
 1960 — Шоу Дэвида Сасскинда / The David Susskind Show — в выпуске Some People with Strong Convictions
 1962 — Вечернее шоу / The Tonight Show — в выпуске #1.28
 1963—1976 — Вечернее шоу Джонни Карсона / The Tonight Show Starring Johnny Carson — в 16 выпусках
 1979 —  / The Mike Douglas Show — в 2 выпусках
 1966, 1968 —  / What's My Line? — в 3 выпусках
 1966 —  / Hollywood Squares — в 3 выпусках
 1968 —  / Mayberry R.F.D. — в эпизоде The Panel Show
 1968 —  / The Dick Cavett Show — в выпуске #1.11
 1968—1974 —  / The Merv Griffin Show — в 44 выпусках
 1972 — Всё, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить / Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask) — в новелле What Are Sex Perverts?

Сценаристка 
 1947 —  / The Upturned Glass
 1952 —  / Lady Possessed
 1958 —  / Fireside Theatre — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Памела Келлино на сайте Британского института кино
 Памела Мейсон на сайте TCM

Киноактрисы Великобритании
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Киноактрисы США
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Вествудском кладбище